Yongmun-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yongmun-myeon, Yecheon-gun, socken i Yecheon-gun, Norra Gyeongsang, 
 Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, socken i Yangpyeong-gun, Gyeonggi,